Алекса́ндр Ромм:
 Ромм, Александр Георгиевич (Гершонович; 1886—1952) — русский и советский искусствовед, переводчик, художник, брат В. Г. Ромма.
 Ромм, Александр Ильич (1898—1943) — советский филолог, поэт, переводчик, брат М. И. Ромма.